Csehország
 Javorná, Bochov településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Javorná, Bražec településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Javorná, Čachrov településrésze a Klatovyi járásban